De Blauwe Hand (azijnmerk), een Belgisch azijnmerk
 De Blauwe Hand (Harlingen), een monumentaal pakhuis in Harlingen
 De Bende van de Blauwe Hand, een kunstenaarsgroep in Friesland
 Blauwe Hand, een buurtschap in Overijssel